Die deutsche Poolbillard-Meisterschaft 2022 war ein Poolbillardturnier, das vom 11. bis 20. November 2022 im Rahmen der deutschen Billardmeisterschaft in der Wandelhalle im hessischen Bad Wildungen stattfand.

Ermittelt wurden die Deutschen Meister in den Disziplinen 14/1 endlos, 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball. Titelverteidiger waren Stefan Nölle (14/1 endlos), Hannes Stiller (8-Ball), Sebastian Ludwig (9-Ball) und Juri Pisklov (10-Ball).

Medaillengewinner

Modus 
Die 32 Spieler, die sich über die Landesmeisterschaften der Landesverbände qualifiziert hatten, traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Wettbewerbe

14/1 endlos 
Der Wettbewerb in der Disziplin 14/1 endlos fand vom 11. bis 13. November statt.

8-Ball 
Der Wettbewerb in der Disziplin 8-Ball fand vom 16. bis 18. November statt.

9-Ball 
Der Wettbewerb in der Disziplin 9-Ball fand vom 18. bis 20. November statt.

10-Ball 
Der Wettbewerb in der Disziplin 10-Ball fand vom 14. Oktober bis 15. November statt.

Einzelnachweise 

2022
Poolbillardveranstaltung 2022
Billardturnier in Bad Wildungen